Билет на поезд:

 Билет на поезд — настольная игра.
 «Билет на поезд» () — совместный итало-британский художественный фильм.
 «Ticket to Ride» — песня группы «Битлз», иногда переводимая, как «Билет на поезд».
 Билет на поезд — средство оплаты проезда в железнодорожном транспорте.